Étrépilly – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Aisne
 Étrépilly – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Sekwana i Marna